Herb gminy Siennica jest kopią herbu Krzywda z okresu kiedy Siennica posiadała prawa miejskie.

Herb przedstawia szarą podkowę z otworami na dole umieszczoną łukiem ku górze oraz dwa krzyże maltańskie, z których jeden jest w środku podkowy, drugi zaś (bez prawego ramienia) znajduje się na podkowie.

Tarcza w kolorze niebieskim, prostokątna w układzie pionowym, z dolną krawędzią w części środkowej wydłużonej ku dołowi.

Przypisy 

Siennica